L'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Shenzhen se déroule du 22 au .

Faits marquants 
 Andy Murray remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Tommy Robredo. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Jean-Julien Rojer et Horia Tecău s'imposent en finale face à Samuel Groth et Chris Guccione. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2014
ATP 2014
Tennis en Chine en 2014
Tennis en septembre 2014